Sezona 1930/31 moštva Philadelphia Quakers je bila prva in edina sezona tega moštva v ligi NHL. Moštvo se je pred sezono preselilo iz Pittsburgha, kjer so igrali pod imenom Pittsbugh Pirates od sezone 1925/26.

Predsezonski premor
Moštvo se je preselilo v Filadelfijo, nov lastnik je postal poklicni boksar Benny Leonard.

Redna sezona
Moštvo je končalo z rekordno nizkim številom točk (12 točk) v celotni sezoni. Pri svojem delovanju je klub izgubil 100.000 dolarjev in je po sezoni razpadel.

Končna lestvica

Zgodovina tekem

Končnica
Klub se ni uvrstil v končnico.

Statistika

Drsalci

†Igralec je pred prihodom v klub igral za drugo moštvo. Statistika je zgolj za njegovo igranje v moštvu Philadelphia Quakers.
‡Zamenjan med sezono

Vratarji

Nagrade in dosežki

Transakcije

Menjave

Prihodi in odhodi

Postava

Glej tudi
NHL 1930/31

Viri
Glavni: Flyers History - Philadelphia Quakers
Lestvice: NHL lestvica na hockeydb.com

 

1930 v hokeju na ledu
1931 v hokeju na ledu
Philadelphia Quakers